Wyszkowo – dzielnica część miasta Trzebiatów
 Wyszkowo – wieś w Polsce
 Wyszkowo – osiedle typu miejskiego na Ukrainie